Ochrogramma är ett släkte av mångfotingar. Ochrogramma ingår i familjen Caseyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Ochrogramma